Washburn peut désigner :

Localités

Mount Washburn, localité située dans la province de Colombie-Britannique ;
 dans la province du Nouveau-Brunswick :
 Washburn Beach ;
 Washburn Brook ;
 Washburns Island ;
 Washburn Lake, localité située dans le territoire du Nunavut ;
 dans la province de l'Ontario :
 Washburn ;
 Washburn Bay ;
 Washburns Corners ;
 Washburn Island ;
 Washburn Creek, localité située dans la province du Québec ;

en Californie :
 le lac Washburn.
 le Washburn Point.
 Washburn, localité située dans l'État du Dakota du Nord ;
 Washburn, localité située dans l'État de l'Illinois ;
 Washburn, localité située dans l'État de l'Iowa ;
 Washburn, localité située dans l'État du Maine ;
 Washburn Island, localité située dans l'État du Massachusetts ;
 Lake Washburn, localité située dans l'État du Minnesota ;
 Washburn, localité située dans l'État du Missouri ;
 Washburn (Tennessee), localité située dans l'État du Tennessee ;
 dans l'État du Wisconsin :
 Washburn, localité de l'État du Wisconsin, située dans le comté de Clark ;
 Washburn, village (541 hab.) de l'État du Wisconsin, située dans le comté de Bayfield ;
 Washburn, ville (2 280 hab.) de l'État du Wisconsin, située dans le comté de Bayfield ;
 le comté de Washburn, un des 72 comtés de l'État du Wisconsin, sans lien avec les trois localités précédentes ;

Washburn, localité d'Angleterre, située dans le comté du Yorkshire du Nord.

Personnalités 

Bradford Washburn, explorateur américain
Bryant Washburn, acteur américain
Chris Washburn, joueur américain de basket-ball
Henry Washburn, homme politique et explorateur américain
Jarrod Washburn, joueur américain de baseball
Jason Washburn, joueur américain de basket-ball
Sherwood Washburn, anthropologue américain
William B. Washburn, homme politique américain

Autre  
Université Washburn à Topeka, au Kansas ;
Alvin and Grace Washburn House à Orem, dans l'Utah ;
 Washburn, une marque d'instruments de musique (guitares, basses, mandolines)
Équation de Washburn

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme